Braintree - localidade na Essex, Inglaterra
Braintree (distrito) - distrito na Essex, Inglaterra
Braintree Town Football Club - clube de futebol
Braintree (Massachusetts) - localidade na Massachusetts, Estados Unidos
Braintree (Vermont) - localidade na Vermont, Estados Unidos